Plaats in Indonesië
 Lamuk (Kalikajar), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Lamuk (Kaliwiro), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Lamuk (Kejobong), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java